L'expression Oscars du cinéma 1946 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1946 et honorait des films sortis en 1945.

Pour les films sortis en 1946 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1947.